Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tony Roche che ha battuto in finale Tom Okker 7-5, 7-5, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1970